Herseth kan syfta på någon av följande:

 Erik Herseth (1892–1993), norsk seglare
 Ralph Herseth (1909–1969), amerikansk politiker, guvernör i South Dakota
 Stephanie Herseth Sandlin (född 1970), amerikansk politiker

Norska efternamn